Рајан Харисон и Мајкл Винус су освојили турнир. У финалу су савладали Сантијага Гонзалеза и Доналда Јанга са 7:6(5), 6:7(4), 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2017.
Отворено првенство Француске у тенису – мушки парови